Собо́р святи́теля Никола́я Чудотво́рца () — православный храм в Ницце, близ бульвара Царевича (boulevard Tzaréwitch), на улице Николая II (avenue Nicolas II). Относится к Корсунской епархии Русской православной церкви.

Одна из известных достопримечательностей Ниццы; по оценкам СМИ, самый большой в Западной Европе православный храм.

История

Часовня-памятник 

В апреле 1865 года в Ницце в особняке парка Бермон от тяжёлой болезни скончался русский наследник цесаревич Николай Александрович, сын императора Александра II.

В том же году в Петербурге князь Пётр Вяземский, присутствовавший при кончине наследника, опубликовал мемуары «Вилла Бермон», в которых он предлагал выкупить виллу в собственность России и возвести там храм в память покойного великого князя. Император приобрёл виллу, где  была заложена Никольская часовня.  она была освящена в присутствии великого князя Александра Александровича.

Мраморная часовня была построена в византийском стиле на высоком основании. Проект был составлен архитектором Давидом Гриммом. Строителем был Франческо Ботта, настенную роспись осуществил А. К. Фишер. Бронзовые двери были изготовлены в Лионе Николя Розье. Стоимость строительства составила 140 000 франков, половину суммы выделил император. Для ухода за часовней был создан специальный комитет.

В память о скончавшемся муниципалитет Ниццы назвал близлежащую улицу бульваром Цесаревича (позднее — Царевича). На месте, где стояла кровать цесаревича, в полу часовни встроена плита из чёрного мрамора.

Строительство собора 

К началу 1890-х годов ранее построенная в Ницце русская церковь святых Николая и Александры оказалась слишком мала. Первым проектом (в 1874 году) было расширение существовавшей часовни Цесаревича при условии, что она станет алтарной частью новой церкви.

По мысли Георгия Лейхтенбергского для церкви было выбрано место виллы Бермон. В 1896 году на Лазурный Берег прибыла вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. По просьбе русской общины Ниццы и в память о погибшем цесаревиче император Николай II и его мать Мария Фёдоровна приняли под своё покровительство строительство храма.

Строительную комиссию возглавляли: с 1899 года — герцог Георгий Максимилианович Романовский-Лейхтенбергский, с 1907 года — посол России во Франции А. И. Нелидов, с 1909 года — бывший посол России во Франции обер-егермейстер князь Сергей Михайлович Голицын.

Закладка храма была совершена а протоиереем Сергием Любимовым в присутствии великих князей Михаила Николаевича и Михаила Михайловича, князя Болгарского Фердинанда, великой княгини Анастасии Михайловны, принцессы Беатрисы Саксен-Кобург-Готской, герцога Георгия Лейхтенбергского и герцогини Марии Эдинбургской.

План храма составил М. Т. Преображенский. Строительные работы велись под наблюдением местных архитекторов: сначала Фомберто, затем Барбе, Жозефа Марса и Анри Стеклена при участии Филиппо Кьятиа и Икавитца.

Строительство затянулось в связи со спорами в общине, а в 1906 году строительные работы за недостатком средств были приостановлены; предполагалось упростить проект ради экономии. В 1908 году император Николай II пожертвовал из личных средств 700 000 франков, на которые был возведён купол и закончены основные строительные работы. Крупнейшими жертвователями были князь С. М. Голицын (350 000 франков), Ротшильд (25 000), Терещенко, Елисеевы, графиня Апраксина, императрица Мария Фёдоровна. Общая стоимость строительства храма составила более 1 500 000 франков.

Храм был освящён  первым викарием Московской епархии епископом Дмитровским Трифоном (Туркестановым), за два дня до тезоименитства императора Николая II, в присутствии герцога Александра Романовского-Лейхтенбергского и великой княгини Анастасии Михайловны.

Святейший Синод постановил считать храм соборным, однако наружные и внутренние работы не были полностью завершены.

В 1909 году министерство императорского двора передало храм сроком на 99 лет в аренду приходской общине, находившейся в церковном ведении митрополита Санкт-Петербургского. С 1923 года собором и прилегающей землёй распоряжалась созданная в соответствии с французским законодательством Русская православная культовая ассоциация Ниццы (ACOR — l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice).

В составе Западноевропейской архиепископии 
В 1931 году ассоциация, вслед за своим правящим епископом митрополитом Евлогием (Георгиевским), назначенным на управление патриархом Московским и всея России Тихоном (Белавиным) и бывшим короткое время в подчинении Архиерейского Синода (РПЦЗ), перешла в состав новообразованного Западноевропейского экзархата греческого Константинопольского патриархата.

Судебная тяжба

1 января 2008 года срок эмфитеотической аренды истёк. В ноябре 2005 года права на собор заявила Российская Федерация. В феврале 2006 года судебный пристав на основании судебного решения (впоследствии было отменено) пытался произвести инвентаризацию имущества; возникла судебная тяжба при участии посла России во Франции Александра Авдеева. Представитель Московского патриархата в марте 2006 года заявил, что патриархат не намерен вмешиваться в судебный процесс, так как «не имеет прямого отношения к действиям российского государства, направленным на упорядочение его имущественных прав», отметив, что как гражданин сочувственно относится к его позиции. В ноябре 2006 года адвокат российской стороны Жан-Филипп Конфино заявлял, что Россия готова подписать новый договор с приходом Константинопольского патриархата.

В июне 2007 года секретарь совета экзархата Михаил Сологуб, отмечая, что Россия признана правопреемницей СССР и что «Советский Союз родился из большевистской революции, предводители которой вынесли решение о расстреле царя и его семьи», назвал нечестным иск, поданный посольством РФ во Франции с целью доказать, что собственником храма является Российское государство, а не существующий приход экзархата.

20 января 2010 года суд Ниццы признал Российскую Федерацию единственным собственником здания собора. Адвокат Православной ассоциации Ниццы тогда же заявил, что ассоциация в течение 80 лет законно владела собором, причём ни СССР, ни Российская Федерация никогда не предъявляли каких-либо документов на права собственности и не проявляли какого-либо интереса к зданию; он отметил, что судебное решение — первый случай, когда иностранное государство стало собственником культового здания во Франции, и что она намерена обжаловать решение. В тот же день пресс-секретарь управления делами президента Виктор Хреков заявил, что ведомство «намерено взять собор в Ницце на свой баланс сразу же после того, как дипломаты уладят все формальности»; а руководитель службы коммуникаций отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник Георгий Завершинский выразил надежду, что «храм, оставаясь в собственности государства, перейдёт под юрисдикцию Русской православной церкви».

4 марта 2010 года было сообщено, что глава экзархата архиепископ Команский Гавриил (де Вильдер) отозвал своё приглашение председателю отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Илариону (Алфееву) для совершения литургии в соборе Александра Невского в Париже; в качестве причины отказа архиепископ Гавриил указал на решение французского суда о передаче собора в Ницце в собственность России (изложение согласно митрополиту Илариону). Митрополит Иларион, находившийся в начале марта 2010 года в Париже в связи с открытием в Лувре выставки «Святая Русь», заявил, что Россия ранее официально предложила приходу в Ницце продолжать пользоваться собором, но приходской совет отверг это предложение, настаивая на том, что, помимо права пользования, ему должно принадлежать также и право собственности. По словам старосты собора Алексея Оболенского (внук Владимира Оболенского): «Посол (России во Франции) на встрече на каких-то верхах обмолвился, что „мы могли бы продлить им аренду“. Но никакого предложения об аренде мы не получили».

19 мая 2011 года апелляционный суд южно-французского города Экс-ан-Прованс подтвердил право собственности России на православный Николаевский собор в Ницце, на земельный участок на бульваре Царевича, где расположен собор, и на все объекты, которые находятся на этом участке, в том числе иконостас собора.

Православная культовая ассоциация Ниццы продолжила использовать для богослужений старый русский храм в Ницце, притязания на владение которым со стороны Российской Федерации были 25 февраля 2021 года отвергнуты судом.

В юрисдикции Московского патриархата (после 2011 года) 
29 июня 2011 года собор был закрыт для посещения, кроме времени богослужений, в связи с частичным обрушением штукатурки свода. Российское правительство приняло решение передать храм Московскому патриархату. В августе 2011 года Московский патриархат направил в собор двух клириков, которым было поручено вступить в административное управление храмом, приняв ключи и документацию; Корсунская епархия (Московский патриархат) отмечала, что Православная культовая ассоциация Ниццы «никаким образом не может быть отождествлена с приходом Свято-Никольского собора и общиной православных верующих региона».

В начале сентября 2011 года Корсунская епархия безрезультатно потребовала передать ей ключи от собора; собор посетил судебный пристав с уведомлением представителям экзархата о немедленном исполнении судебного решения от 19 мая 2011 года. В конце октября 2011 года суд высшей инстанции Ниццы принял решение, что Православная культовая ассоциация Ниццы (Константинопольский патриархат) должна в течение семи дней передать представителям России ключи от Никольского собора; ассоциация решение суда обжаловала. 30 ноября 2011 года было сообщено об отклонении жалобы; представители ассоциации сообщили, что они намерены действовать в соответствии с решением суда и готовы передать ключи российской стороне.

15 декабря 2011 года управление делами президента России передало на ответственное хранение имущество собора Корсунской епархии Московского патриархата.

10 апреля 2013 года Кассационная палата — судебный орган Французской Республики — объявила, что жалоба Православной культовой ассоциации Ниццы окончательно отклонена.

15 декабря 2015 года, по завершении реставрационных работ, был подписан акт приёмки собора; ключи были вновь переданы представителю Корсунской епархии, являющейся ответственным хранителем имущества храмового комплекса. 19 января 2016 года, в праздник Крещения Господня, состоялось официальное открытие собора. Епископ Корсунский Нестор (Сиротенко) и епископ Антоний (Севрюк), глава Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям, совершили малое освящение храма.

25 февраля 2021 года суд в Ницце согласился с претензиями российской стороны на три участка рядом со Свято-Николаевским собором.

Настоятели 
 протоиерей Сергий Любимов (род. 24 мая 1851, настоятель прихода с 1888 года, 1912—1918 (непосредственно собора), +10 января 1918) — РПЦ
 протоиерей Александр Селиванов (род. 1840, 1918—1922, +1923) — РПЦ
 протоиерей Николай Подосенов (род. 1870, 1922—1925, +1941) — РПЦ
 митрополит-экзарх Западной Европы Владимир (Тихоницкий) (род. 1873, 01.12.1925—1945, +18.12.1959) — РПЦ/КП
 протопресвитер Григорий Ломако (род. 1884, 1925—1945, и. о. настоятеля 1945—1948, +1959) — РПЦ/КП
 протоиерей Владимир Любимов (род. 1879, и. о. настоятеля 1948—1956, +1956) — КП
 архиепископ Монреальский и Канадский Сильвестр (Харунс) (род. 1914, 1956—1962, +18/05/2000) — КП/ПЦА
 епископ Керамонский Роман (Золотов) (род. 1900, 1963—1991, +1995) — КП
 епископ Трахейский Павел (Алдерсон) (1991—2001) — КП
 протоиерей Владимир Ягелло (род. 30.04.1943, и. о. настоятеля 23.05.2001 — 08.10.2003) — КП
 протоиерей Иоанн Гейт (08.10.2003 — 2011) — КП
 протоиерей Николай Озолин младший (и.о. с 09.08.2011, 01.12.2011—10.12.2013) — РПЦ
 архимандрит Александр (Елисов) (10.12.2013—13.07.2015) — РПЦ
 протоиерей Андрей Елисеев (с 13.07.2015) — РПЦ

Духовенство собора:
 протопресвитер Сергий Протопопов (1921—1931, +1931) — РПЦ
 священник Александр Ельчанинов (1926—1934, +1934) — РПЦ/КП
 протодиакон Алексий Победоносцев (род. 1880, +1942) — РПЦ/КП
 протоиерей Иоанн Церетели (1934—1945, +23.12.1963) — КП
 архимандрит Арсений (Балкун) (род. 17.10.1887, +27.11.1956) — КП
 протодиакон Борис Пузанов (род. 07.03.1882, +29.08.1972) — КП
 протодиакон Григорий Пономарев (род. 1897, +23.02.1986) — КП
 священник Александр Терентьев (1987—1991, +25.02.2006) — КП
 протоиерей Иоанн Васильевич Янкин (род. 15.06.1926, 1957—1996, +18.09.1996) — КП
 протоиерей Лукиан Горин (род. 03.03.1918, 1961—22.06.2005, +2011) — КП
священник Ярослав Йозвик (12.2003—05.2006) — КП/Польская православная церковь
 протоиерей Георгий Ашков (30.05.2006—09.2007) — РПЦ/КП
 архимандрит Никодим (Эли Маджалли, род. 21.10.1961) — Антиохийский патриархат
 протоиерей Михаил Филиппенко (род. 18.07.1970, 1998—2011) — КП
 протоиерей Игорь Корицкий (23.09.2009—12.2011, с 2011 настоятель прихода на ул. Лоншан) — КП, Румынская ПЦ
 протодиакон Иоанн Буздуган (в клире с 06.04.2015) — РПЦ
 протоиерей Вадим Закревский (с 18.12.2017) — РПЦ

Архитектура, убранство 
Пятиглавый собор был построен по образцу московских пятиглавых церквей XVII века (в Никитниках и Останкине) из светло-коричневого немецкого кирпича, но отделан местными материалами: розовым гранитом и голубой керамической плиткой. Высота собора 50 метров. Храм рассчитан на 625 человек.

Пять золочёных глав покрыты цветной черепицей фирмы Bigot. Купол сделан из бетона фирмой Торран и облицован пустотелым кирпичом и искусственным камнем. С запада собор предваряет колокольня и два высоких увенчанных шатрами с золочёными по цинку орлами белокаменных крыльца. Шесть ажурных золочёных крестов на храме были изготовлены в Пистойе.

Интересно диагональное расположение двух главных входов с юго-западного и северо-западного углов. Первоначально, участок, отведённый под строительство храма, находился на углу двух улиц, и такое расположение входов было удобно. Однако собор возвели в другой части города, на территории бывшей виллы Бермон, но первоначальный план здания был сохранён.

Фасады украшены полихромными изразцами (фирмы Кантагалли из Флоренции) и мозаичными иконами («Спас» на колокольне), исполненными в петербургской мастерской В. А. Фролова по эскизу М. М. Васильева. Резьба белокаменных оконных и дверных наличников, нижних карнизов и колокольни была сделана итальянскими мастерами.

Покрытый басмой трёхъярусный иконостас «в старинном русском стиле» был создан по эскизу московского художника Л. А. Пяновского. Изготовлен в мастерской ювелира И. П. Хлебникова в Москве. Иконы для иконостаса в стиле Симона Ушакова выполнил московский иконописец Глазунов. Царские врата — копия врат церкви святого Илии Пророка в Ярославле. В том же стиле были выполнены киоты. Запрестольный образ Пресвятой Троицы был написан Васильевым.

Фрески в храме были не окончены. Автором картонов был Л. А. Пяновский, он был вдохновлён росписями Толгского монастыря. Фрески в алтаре по картонам выполнил молодой итальянский художник Де Синьори.

Утварь, престол и плащаница, украшенная золочёной бронзой и синей эмалью, были изготовлены в мастерской И. П. Хлебникова. Облачения, подаренные императором, сшиты в мастерской И. А. Жевержеева. Малые паникадила были пожертвованы меценатом Рукавишниковым.

Из хранящихся в соборе святынь замечательны:
 Образ святителя Николая Чудотворца, бывший при одре скончавшегося Цесаревича; ранее находился снаружи при входе в часовню и был перенесён из неё в церковь в 1912 году. В мае 1935 года полностью почерневшая икона обновилась без вмешательства человека, после чего её положили для почитания в храме.
 Житийная икона святого апостола Петра в киоте у левой части солеи, установленная в память П. А. Столыпина.
 Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» в киоте у правой части солеи.
 Икона Архангела Михаила в чеканной раме по эскизу Л. А. Пяновского была передана из Екатеринослава в память 300-летия Дома Романовых.
 Две иконы святых покровителей Николая II и Александра II поднесены прихожанами храма. Размещены по краям иконостаса.
 Икона святого Александра Невского была поднесена герцогом Георгием Лейхтенбергским в память об Александре II.

В крипте собора до 1990-х годов находился музей «Белого воина» и русской колонии в Ницце.

Малые подзвонные колокола пожертвованы потомками П. Г. фон Дервиза из его домовой церкви в имении Valrose в Ницце. Самый тяжёлый колокол был специально отлит в Марселе.

Транспорт 
Проезд общественным транспортом: от Центрального вокзала пешком 10 мин. Автобусами 17, 27, 64, 75, 75D, A, L, M, P, S до остановки «Tzaréwitch»

Примечания

Литература 
 «Церковные Ведомости , издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде». 12 января 1913, № 2, стр. 108—112.
 
 Фричеро Э. Русский православный Свято-Николаевский собор в Ницце / Под ред. М. Г. Талалая. — Флоренция: Bonechi, 1997. — 32 с.
 Фричеро Э. Русский православный Свято-Николаевский собор в Ницце / пер. на рус. отец Владимир Ягелло ; ред. Михаил Талалай. — 2-е изд. : Флоренция: Bonechi, 2007. - 31 с. - ISBN 978-88-476-1816-9

Ссылки 
 Официальный сайт Свято-Николаевского собора в Ницце 
 Ассоциация друзей русского православного Свято-Николаевского собора в Ницце 
 Интервью с Еленой Чавчавадзе телеканалу Вести 24, 20 января 2010.
 Представитель Дома Романовых поддержал российские власти в вопросе о возвращении русского собора в Ницце 
 Виктор Лупан. Спор за имущество. «Русская Мысль» , 28 мая 2009.
 Лидия Плас. Без мира и покоя. Свято-Николаевский Собор в Ницце. «Русская Мысль» , 10 апреля 2008.
 Лидия Плас. За что меня так жестоко наказали? «Русская Мысль». 
 Василий Тизенгаузен. Точки над «i» (Дело Биариццы и Ниццы), «Русская Мысль» , 13 апреля 2006.
 A Cathedral Resists the Label ‘Property of Russia’ «The New York Times», 9 января 2008.
 Moscou veut récupérer la cathédrale orthodoxe de Nice , Le Figaro, 19 января 2010.
 Олег Шевцов У русских в Ницце хотят отобрать их церковь  // «Известия», 13 января 2009.

Культовые сооружения Ниццы
Соборы Франции
Православные храмы Франции
Ницца
Русские православные церкви за пределами Российской империи
Ницца
Ницца
Здания и сооружения, заложенные в 1903 году
Храмы, построенные в 1912 году
Появились в 1912 году во Франции